Alekseï Igorevitch Martchenko - en  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Moscou, il débute dans la KHL avec le HK CSKA Moscou le  chez le Vitiaz Tchekhov. Il remporte la Coupe Kharlamov 2011 avec la Krasnaïa Armia, équipe réserve du CKSA Moscou dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga. Il est sélectionné au septième tour en deux cent cinquième position par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. En , il se blesse au genou. Il part en Amérique du Nord en 2013. Il est assigné aux Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings chez les Stars de Dallas. Il marque son premier point, une assistance le  chez les Stars de Dallas.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il manque le Championnat du monde junior 2012 en raison d'une blessure.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| HK CSKA Moscou || KHL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Krasnaïa Armia || MHL || 43|| 11|| 23|| 34|| 59|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| HK CSKA Moscou || KHL || 23|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 36|| 5|| 33|| 38|| 28|| 15|| 3|| 8|| 11|| 31
|-
| 2011-2012|| HK CSKA Moscou || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 5|| 2|| 4|| 6|| 10|| 19|| 4|| 14|| 18|| 18
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 44|| 4|| 5|| 9|| 6|| 7|| 0||0 || 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 49 || 3 || 15 || 18 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 ||Red Wings de Détroit ||LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 51 || 3 || 17 || 20 || 26 || 11 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 13 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 66 || 2 || 9 || 11 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH
|| 30 || 0 || 6 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 11 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 42|| 2|| 12|| 14|| 12|| 21|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 59|| 2|| 17|| 19|| 18|| 20|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL || 60|| 6|| 15|| 21|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2020-2021|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58|| 7|| 17|| 24|| 18|| 11|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 45|| 4|| 21|| 25|| 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

| 121 || 4 || 17 || 21 || 26 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10

Au niveau international 

| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 6|| +12|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2010 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Ouest (titulaire).
 2010-2011 : nommé dans l'équipe type du journal Sovetski Sport.
 2011 : remporte le Trophée Viatcheslav Fetissov du meilleur défenseur.

Références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Moscou
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Champion de la Coupe Gagarine